Jefferson Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson Hotel (Louisiana), ID-Nr. 89000977
 Jefferson Hotel (Virginia), ID-Nr. 69000351